Archilestes är ett släkte av trollsländor. Archilestes ingår i familjen glansflicksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Glansflicksländor
Archilestes